Brumes peut désigner :
 Brumes, le sous-titre du film Le Dernier Choc, un film français réalisé par Jacques de Baroncelli, sorti en 1932 ;
 Brumes (), un film d'Howard Hawks, sorti en 1936 ;
 Brumes, un film portugais de Ricardo Costa, sorti au Festival de Venise en 2003 ;
 Brumes, un livre écrit par Francis Carco, publié en 1935.